Caprio ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony S. Caprio, Präsident des Western New England College
 David Caprio (* 1967), US-amerikanischer Politiker
 Frank Caprio (* 1936), US-amerikanischer Richter, Chief Municipal Judge von Providence
 Frank T. Caprio (* 1966), Generalschatzmeister von Rhode Island
 Giuseppe Caprio (1914–2005), italienischer Kardinal

sowie
 Leonardo DiCaprio (* 1974), US-amerikanischer Filmschauspieler

Siehe auch:

 Cabriolet, oft kurz Cabrio, PKW, dessen Dach zurückgeklappt und geöffnet werden kann